Ukraina:
 Hanowce – wieś na Ukrainie, obwód iwanofrankowski, rejon halicki
 Hanowce – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon żydaczowski

Zobacz też 
 Hańkowce